Montaigut-le-Blanc désigne deux communes en France :
 Montaigut-le-Blanc, commune française de la Creuse ;
 Montaigut-le-Blanc, commune française du Puy-de-Dôme.